Рохас де Кваутемок има више значења:

 Општина Рохас де Кваутемок (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Рохас де Кваутемок (Рохас де Кваутемок, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику